Фредерик Андре Хенрик Кристијан, престолонаследник Данске () је престолонаследник Данске.

Биографија 

Принц Фредерик је рођен 26. маја 1968, у Копенхагену, као први од двојице синова данске краљице Маргарете II и њеног супруга Хенрика де Монпезата. Студије је завршио на Универзитету Харвард. 1986, је учествовао на експедицији у Монголији а 2000 је учествовао на експедицији на Гренланду. 2004, се оженио с Мери Доналдсон, коју је упознао 2000, на XXVII Олимпијским играма. Брачни пар има синове Кристијана и Винсента и ћерке Изабелу и Џозефин.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Спољашње везе 

Рођени 1968.
Данска краљевска породица